Seydou Keita (Bamako, 16 januari 1980) is een voormalig Malinees-Frans betaald voetballer die bij voorkeur centraal op het middenveld speelde. Hij kwam  tussen 1999 en 2017 onder meer uit voor Olympique Marseille, RC Lens, Sevilla, FC Barcelona, Valencia en AS Roma. Keita debuteerde in april 2000 in het Malinees voetbalelftal.

Clubvoetbal 
Keita werd in 1997 opgenomen in de jeugdopleiding van Olympique Marseille. In september 1999 debuteerde de middenvelder voor deze club in de Ligue 1. Vervolgens speelde Keita in Frankrijk bij FC Lorient (2000-2002) en RC Lens (2002-2007). Met FC Lorient won de Malinees in 2002 de Coupe de France. Bij RC Lens schopte Keita het tot aanvoerder van de ploeg.

In 2007 werd Keita gecontracteerd door Sevilla, waar hij in zijn eerste seizoen een vaste waarde was en de Supercopa de España won. In mei 2008 vertrok de Malinees voor veertien miljoen euro naar FC Barcelona Met FC Barcelona won hij in 2009 de Primera División, de Copa del Rey, de UEFA Champions League, de Supercopa de España, de UEFA Super Cup en de FIFA Club World Cup. In de jaren daarna won Keita met Barça nogmaals de Primera División (2010, 2011), de UEFA Champions League (2011), de Supercopa de España (2010, 2011), de UEFA Super Cup (2011), de FIFA Club World Cup (2011) en de Copa del Rey (2012).

In juli 2012 tekende Keita een contract voor 2,5 jaar bij Dalian Aerbin. Eind december 2013 verbrak Keita zijn verbintenis, om een maand later te tekenen bij Valencia. Dit verruilde hij een jaar later voor AS Roma, dat hem transfervrij overnam van Valencia. Hij tekende in eerste instantie voor een jaar. Keita werd dat seizoen met AS Roma tweede in de Serie A. In juli 2015 verlengde hij zijn contract tot medio 2016. In augustus 2016 tekende Keita een contract bij El-Jaish uit Qatar.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt 29 juni 2017

Nationaal elftal 
Keita maakte zijn debuut voor het Malinees nationaal elftal op 9 april 2000 in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Libië. Hij speelde op de Afrikaanse kampioenschappen van 2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013 en 2015. Keita werd in 1999 uitgeroepen tot beste speler van het WK voetbal onder 20 in Nigeria, waar Mali in de troostfinale met 1-0 won van Uruguay.

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van FC Barcelona
 Lijst van spelers van RC Lens
 Lijst van spelers van Olympique Marseille

Keita, Seydou